Harlan kan syfta på

Platser
 Harlan County, Nebraska  ett administrativt område i delstaten Nebraska, USA
 Harlan County, Kentucky – ett administrativt område i delstaten Kentucky, USA
 Harlan, Kentucky – en ort i Harlan County i delstaten Kentucky, USA
 Harlan, Indiana
 Harlan, Iowa – en stad i Shelby County, i delstaten Iowa, USA

Personer
Harlan J. Bushfield (1882–1948), en amerikansk republikansk politiker
Harlan Coben (1962–), en amerikansk författare
Harlan Ellison (1934–2018), en amerikansk fantasy- och science fictionförfattare
Harlan Fiske Stone (1872–1946), en amerikansk jurist och chefsdomare i USA:s högsta domstol
Harlan Marbley (1943–2008), amerikansk boxare.
Harlan Mathews (1927–2014, en amerikansk demokratisk politiker
Bruce Harlan (1926-1959), en amerikansk simhoppare
James Harlan (kongressledamot) (1800–1863), amerikansk politiker
James Harlan (senator) (1820–1899), amerikansk politiker
Jan Harlan (1937–), en filmproducent
Veit Harlan (1899–1964), en tysk skådespelare och regissör

Övrigt
 Harlan (auktor) – en auktorsförkortning

Se även
 Harlan County (olika betydelser)